Línea 77 puede referirse a:

 Línea 77, banda musical italiana.
 Línea 77 de autobuses de Madrid.
 Línea 77 de ómnibus de Montevideo.